Battle Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Battle Park (Georgia)
 Battle Park (Virginia)